Премьера шестого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто» состоялась 23 апреля 2011 года на каналах BBC One, BBC America и  с показом серии «Невозможный астронавт», а заключительный эпизод «Свадьба Ривер Сонг» вышел в эфир 1 октября 2011 года. Между сериями «Хороший человек идёт на войну» и «Давайте убьём Гитлера» имеется 12-недельный хиатус, из-за чего данный сезон принято делить на две половины, но в отличие от следующего деление является условным. также в список серий 6-го сезона возрождённого сериала обычно включают рождественский выпуск 2010 года, «Рождественская песнь». Главным героем вновь стал Одиннадцатый Доктор в исполнении Мэтта Смита. Вместе со своими спутниками Эми и Рори он путешествует в пространстве и времени при помощи ТАРДИС, живой машины времени, выглядящей как британская синяя полицейская будка 1960-х. В этом сезоне также вернулась Алекс Кингстон, вновь исполнившая роль Ривер Сонг. Основной аркой сезона стала Тишина.

Эпизоды

Мини-эпизоды

Приквелы 
Незадолго до выхода некоторых серий в сети появились их приквелы.

Кастинг 

Мэтт Смит и Карен Гиллан вернулись к своим ролям Одиннадцатого Доктора и Эми Понд соответственно. Для обоих шестой сезон стал вторым, в котором они принимают участие. Также Артур Дарвилл, в пятом сезоне периодически появлявшийся в роли жениха Эми Рори Уильямса, был повышен до актёра основного состава и официально принял на себя роль одного из спутников Доктора. Как признался актёр, он «держал пальцы скрещенными» когда объявляли актёров основного состава. Алекс Кингстон вновь сыграла роль Ривер Сонг, Джеймс Корден вернулся к образу Крейга Оуэнса в эпизоде «Время на исходе», а у Саймона Каллоу. сыгравшего Чарльза Диккенса в серии «Беспокойные мертвецы», в сезоне имеется небольшое камео.

В качестве гостей в эпизод «Рождественская песнь» были приглашены Майкл Гэмбон и Кэтрин Дженкинс. В актёрском составе последующих эпизодов можно увидеть имена Майкла Шина, Имельды Стонтон, Серан Джонс, Дэвида Уолльямса, Хью Бонневилля, Лили Коул, Марка Шеппарда и Дэниэла Мэйса.

Производство

Начальный этап и написание сценария 

Ладно, мы немного пробились через ярмарочную суету, ранее мы катались на американских горках, теперь наш транспорт — призрачный поезд. В некотором смысле, в прошлом году всё было направлено на то, чтобы все поняли, что не нужно волноваться, что это всё ещё оно, то самое шоу, что ничего не изменилось. Уход Дэвида Теннанта, ведущего актёра шоу, мог стать катастрофой, если бы, конечно, не пришёл другой ведущий актёр шоу, Мэтт Смит. Не было большей радости, чем смотреть как он встаёт на ноги и берёт под свой контроль ТАРДИС. И теперь он снова здесь, отчасти, и галстуки-бабочки — это круто, он готов показать нам то, о существовании чего мы даже не подозревали. В прошлом году мы доказали то, что хотели доказать, в этом же, чёрт возьми, перевернём все ваши представления о мире. Откуда нам знать, что он за человек и на что он способен? Мы возвращаем Доктору его «кто?».

Сериал был продлён на шестой сезон в марте 2010 года, ещё до выхода пятого сезона. Питер Беннет и Трейси Симпсон покинули пост продюсеров сериала, поэтому на время съёмок рождественского спецвыпуска 2010 года и первых двух снятых эпизодов нового сезона («Жена Доктора» и «Ночные кошмары») продюсером числилась Санни Воленберг. Остальные эпизоды были спродюсированы Марком Уилсоном, во время производства серии «Комплекс Бога» его заменяла Дениз Пол. На пост художника-постановщика вместо Эдварда Томаса пришёл Майкл Пиквуд. По словам главного сценариста и исполнительного продюсера сериала Стивена Моффата, цель предыдущего сезона заключалась в том, чтобы доказать, что, несмотря на все производственные изменения, это всё ещё прежний «Доктор Кто». В то же время Моффат хотел добавить «призрачности» в сериал, «взбудоражить» зрителей. В результате пятый и шестой сезон стали более последовательными. Общая сюжетная арка была вдохновлена положительными реакциями поклонников на появление Доктора из финала пятого сезона в более раннем эпизоде («Плоть и камень»). Также Моффат решил в шестом сезоне «дать передышку» заклятым врагам доктора, далекам, так как по его мнению слишком частое появление этих инопланетян в возрождённом сериале сделало их «врагами Доктора с наибольшими шансами потерпеть неудачу».

Шестой сезон продолжает сюжетную линию Тишины, намёки на которую были в пятом сезоне. Моффат не хотел завершать её в «Большом взрыве», поскольку «увлекательнее» было бы продолжить её в новых сериях. Также в его планы входило «долгожданное» раскрытие тайны Ривер Сонг; как он признался при создании персонажа Эми он специально выбрал для неё фамилию Понд, чтобы намекнуть на связь между Ривер и Эми. По словам шоураннера «ответ столь же сложен, как и вопрос». Единственной из актёрского состава, кому сообщили тайну происхождения Ривер Сонг, стала Алекс Кингстон (исполнительница роли) и ей было запрещено раскрывать её кому бы то ни было. Также при читке сценария серии «Хороший человек идёт на войну» большинству актёров специально раздали текст с ложной концовкой, только некоторые получили настоящий сценарий.

Мэтью Грэм ранее был приглашён для работы над одним из эпизодов пятого сезона, однако отказался из-за плотного графика. Впоследствии Моффат предложил ему написать сценарий для серий шестого сезона (дилогии «Мятежная плоть» / «Почти люди»). Эпизод «Жена Доктора», сценаристом которого стал Нил Гейман, первоначально была запланирована для показа в рамках пятого сезона, однако из-за проблем с бюджетом её заменили на более дешёвого в плане производства «Квартиранта». В результате в сценарий «Жены Доктора» потребовалось внести некоторые изменения, в частности нужно было добавить Рори, который в шестом сезоне стал постоянным персонажем и полноценным спутником Доктора. В процессе производства сезона последовательность эпизодов несколько раз менялась. Прежде всего поменяли местами серии «Проклятие чёрной метки» и «Ночные кошмары», так как по мнению Моффата вторая половина сезона в изначальном варианте получалась излишне мрачной. Так как линейность повествования несколько нарушилась, это потребовало внесения очередных изменений в сценарий, по большей части в «Ночные кошмары».

Моффат обязательно хотел начать сезон с дилогии из-за того, что истории из нескольких частей имеют вес как в плане объёма, так и в плане сюжета. Также по задумке шоураннера эти эпизоды должны были стать самыми мрачными в сезоне. В противоположность этому следующий эпизод, «Проклятие чёрной метки» позволил бы персонажам «ответить ударом на удар и получить увлекательное приключение». В центре истории Геймана находилась ТАРДИС, а также возможность Доктора и его машины времени пообщаться друг с другом. Дилогия Грэма должна была подвести зрителя к событиям серии «Хороший человек идёт на войну», но его основной идеей должны были стать «мятежные суррогаты». Грэм взял эту идею и перенёс место действия во внутренние помещения средневекового монастыря и добавил концепцию «плоти». В свою очередь «Хороший человек идёт на войну» должен был не только раскрыть тайну происхождения Ривер Сонг, но и показать то, что происходит, когда чаша терпения Доктора оказывается переполнена. Моффат описал серию как «меняющую всё кульминацию» и, так как кульминация не может быть в финале сезона, шоураннер разделил сезон на две половины, сделав эпизод «Хороший человек идёт на войну» заключительным в первой половине.

Премьерный эпизод второй половины, «Давай убьём Гитлера» был снят таким образом, чтобы составить контраст мрачным и серьёзным «Невозможному астронавту» и «Дню луны». «Ночные кошмары» Гэтисса планировался как страшный эпизод, в нём впервые в истории «Доктора Кто» в качестве пугающего элемента были использованы живые куклы. Серия «Девочка, которая ждала» стала одним из так называемых эпизодов с «пониженной докторностью» — Доктор практически не появляется, а сюжет в основном вращается вокруг персонажей Эми и Рори и их отношений. «Комплекс Бога» Уитхауса первоначально планировался как пятый эпизод сезона, но из-за того, что в первой половине уже были похожие эпизоды, серию было решено показать позже. «Время на исходе» стал своеобразным продолжением «Квартиранта», эпизода из предыдущего сезона. Его сценарист, Гаррет Робертс, поскольку никто из знакомых врагов Доктора не вернулся в этом сезоне, решил добавить во «Время на исходе» киберлюдей, так как «cмысл в том, что Доктор должен спасти мир прежде, чем достойно встретить свой конец». Финальный эпизод Моффат описал как «безумную поездку на американских горках с Доктором Кто». Эта серия завершает сюжетную арку сезона, но в то же время оставляет некоторые тайны нераскрытыми.

Съёмки 
Первым отснятым эпизодом стали «Ночные кошмары». Его съёмки проходили в сентябре 2010 года в городе Бристоле (Сомерсет), некоторые сцены были отсняты в Дайрхем Парке. Серию «Жена Доктора» снимали в том же месяце, а полностью завершили её производство в октябре. Первую историю сезона, состоящую из двух частей, снимали в США, в штате Юта (впервые в истории программы), а бюджет на её производство был выделен каналом BBC America, которому принадлежат права на показ «Доктора Кто» в США. Дилогия «Мятежная плоть» / «Почти люди» снималась с ноября 2010 года по январь 2011 года, в качестве основных декораций использовались внутренние помещения замка Кайрфилли. «Проклятие чёрной метки» снимали в Конуолле и помещениях Upper Boat Studios начиная с середины января 2011 года, в то же время в ангаре в Кардиффе начались съёмки эпизода «Хороший человек идёт на войну». Для «Комплекса Бога» были построены декорации, повторяющие обстановку отелей 1980-х, а для малобюджетного «Девочка, которая ждала» использовались комнаты с голыми стенами, покрашенными в белый цвет. «Время на исходе» снимался в марте ночью в супермаркете, а также в одном из частных домов Кардиффа; позднее проходили досъёмки для этого эпизода. В эпизоде «Давайте убьём Гитлера» в качестве Берлина использовалась панорама Кардиффа и Суонси, а также Храм Мира. Последней серией стала «Свадьба Ривер Сонг», её съёмки завершились 26 апреля 2011 года. Однако из-за необходимости снять дополнительные сцены для «Давайте убьём Гитлера» съёмочный процесс завершился лишь 11 июля 2011 года.

Сезон был разбит на производственные блоки следующим образом:

Продвижение 

Первый трейлер к шестому сезону «Доктора Кто» был показан сразу же после спецвыпуска «Рождественская песнь». В декабре 2010 года BBC America начал рекламную кампаню с участием Мэтта Смита и Карен Гиллан, раскрыв, что очередное приключение их персонажей будет в США. 22 марта 2011 года в 21:00 на канале BBC One состоялась премьера 15-секундного тизер-трейлера, 30 марта — минутного трейлера. 1 апреля 2011 года канал BBC America выпустил свой вариант трейлера. Кроме того, в апреле в Великобритании транслировалось два варианта радио-трейлера.

10 июня 2011 года состоялась премьера 30-секундного тизер-трейлера ко второй половине сезона. Также в конце июня, в целях продвижения 2 половины сезона, актёры Мэтт Смит, Карен Гиллан, исполнительные продюсеры Пирс Уэнер и Бет Уиллис и сценарист эпизода «Комплекс Бога» Тоби Уитхауз посетили Международный комик-кон в Сан-Диего 2011 года. на комик-коне они продемонстрировали новый трейлер и отрывок из «Комплекса Бога». 4 августа 2011 года вышел очередной трейлер от BBC One, 12 августа — от BBC America. Также в августе транслировалась альтернативная версия трейлера от CBBC.

Также в целях продвижения некоторых эпизодов на официальном сайте BBC выходили короткие приквелы. Первый из них, приквел к «Невозможному астронавту», вышел 25 марта 2011 года. Кроме него были выпущены приквелы к сериям «Проклятие чёрной метки», «Хороший человек идёт на войну», «Давайте убьём Гитлера» и «Свадьба Ривер Сонг».

Релиз 
Как того требовал сюжет, сезон был разбит на две половины, одна из которых транслировалась весной, начиная с 23 апреля 2011 года, а вторая — осенью, начиная с 27 августа.

Международный показ 
Американская премьера шестого сезона состоялась на канале BBC America одновременно с британской. Это был первый случай, не считая рождественского спецвыпуска 2010 года, когда американская и британская премьеры серий «Доктора Кто» были назначены на один день. Тем не менее на американском ТВ серии «Почти люди» и «Хороший человек идёт на войну» вышли на неделю позже из-за Дня поминовения. В Канаде шестой сезон транслировался телеканалом Space с 23 апреля 2011 года, в Австралии — телеканалом ABC1 с 30 апреля, в Новой Зеландии — телеканалом Prime с 19 мая.

Премьера второй половины сезона, эпизод «Давайте убьём Гитлера», состоялась на BBC America и Space 27 августа 2011 года, также одновременно с британской. ABC1 показал эпизод 3 сентября, а Prime — 15 сентября 2011 года.

Некоторые телеканалы, ведущиe трансляции в международном масштабе, в том числе и BBC America, добавляли перед каждой серией краткое вступление от лица Эми Понд. Это вступление было одобрено шоураннером сериала Стивеном Моффатом, который посчитал это «чертовски хорошей идеей» и шансом привлечь к просмотру сериала новых зрителей, несмотря на то, что ярым поклонникам «Доктора Кто» это могло не понравится. Расселл Ти Дейвис также является поклонником данных вступлений.

DVD и Blu-ray 
Первая половина сезона, содержащая первые семь эпизодов, вышла на DVD и Blu-Ray 11 июля 2011 года под названием «Доктор Кто: Шестой сезон. Часть 1». Издание в качестве дополнительного контента содержало две короткометражки под общим названием «Сведения о монстрах», рассказывающих о Тишине и Гангерах. Оставшиеся эпизоды вышли отдельным изданием («Доктор Кто: Шестой сезон. Часть 2») 10 октября 2011 года, также содержащим «Сведения о монстрах» — об антителах Теселекты и киберматах. Набор из 6 дисков, включающий все 13 эпизодов сезона и рождественский спецвыпуск 2010 года, был выпущен 21 ноября 2011 года (Регион 2), 22 ноября 2011 года (Регион 1) и 1 декабря 2011 года (Регион 4). В рамках этого полного издания вышла ограниченная серия DVD, на обложке которого был изображён агент Тишины и которое в качестве дополнительного контента содержало 5 изображений в формате 3D. Кроме того полное издание включало мини-эпизоды «Пространство и время» и «Ночь и Доктор», все четыре короткометражки «Сведения о монстрах», приквелы, трейлеры и краткие версии четырнадцати выпусков «Доктор Кто: Конфиденциально» (плюс один спецвыпуск, посвящённый мини-эпизодам «Ночь и Доктор»).

Отзывы

Рейтинги 

«Рождественскую песнь» посмотрело 12,11 миллионов зрителей, что сделало её четвёртым по популярности рождественским спецвыпуском после «Путешествия проклятых», «Следующего Доктора» и обеих частей «Конца времени». Эта цифра увеличилась после того, как были учтены те зрители, которые посмотрели эпизод в повторе. Серия «Невозможный астронавт» собрала у телеэкранов 8,86 миллионов британских зрителей и стала самым популярным эпизодом сезона. Кроме того, «Невозможный астронавт» только в апреле посмотрело 1,379 миллиона пользователей сервиса BBC iPlayer. Некоторые эпизоды набирали менее 7 миллионов просмотров, самые низкие рейтинги наблюдались у серии «Почти люди» (6,72 миллионов зрителей).

Сезон также получил довольно высокий индекс оценки — все эпизоды, кроме рождественского спецвыпуска 2010 года, достигал 85 и выше. что соответствует оценке «превосходно». Самый высокий индекс оценки (88) получили «Невозможный астронавт» и «Хороший человек идёт на войну». Однако результат финала сезона по сравнению с финалами предыдущих сезонов оказался довольно низким.

Канадскую премьеру «Невозможного астронавта» посмотрело 538 000 зрителей, что сделало его самым просматриваемым эпизодом как «Доктора Кто», так и года. Премьеру на BBC увидело 1,3 миллиона зрителей (1,8 миллиона с учётом зрителей DVR), став шоу с самым высоким рейтингом. Вторая половина сезона стала одним из самых рейтинговых шоу третьего квартала 2011 года. Кроме того, «Доктор Кто» в 2011 году стал лидером по количеству загрузок с американского сервиса iTunes, при этом пользователи наиболее часто загружали эпизоды шестого сезона.

Отзывы критиков 
Дэйв Голюер из SFX в своём обзоре первой половины сезона похвалил направление, которое взял Моффат, отметив, что шоу стало «более впечатляющим визуально и более богатым в плане сюжета, чем когда-либо». Дэн Мартин, пишущий для The Guardian, положительно отозвался о первой половине шестого сезона, но «Проклятие чёрной метки» он назвал «потраченной впустую возможностью» и рискованной попыткой сериализировать сюжет. Также он положительно оценил тот путь, который проделали Эми, Рори и Доктор, после предыдущего сезона.

Критик из Zap2it Сэм Макферсон, несмотря на несколько «рваное» повествование, назвал сезон «самым сильным» с момента возрождения шоу в 2005 году. Ниэла Дебнат, пишущая для The Independent, раскритиковала финал сезона, но при этом отметила качественную проработку персонажей и «кинематографичность» сезона. Кроме того, она положительно оценила динамику отношений между Доктором, Эми и Рори, ранее, по её мнению, не замеченную в шоу и позволившую «Доктору Кто» выглядеть более «многогранным». Чарли Джейн Эндерс в своей рецензии для io9 описала шестой сезон как «самую необычную и структурно амбициозную эру в истории „Доктора Кто“» и похвалила то, как сюжет концентрировался на Докторе. Джон Шинотт из DVD Talk дал сезону четыре из пяти звёзд, написав, что он «не дотягивает до высот пятого», но при этом «определённо всё ещё хорош (и на световые годы опережает любой ныне выходящий научно-фантастический сериал)». Несмотря на то, что он назвал эпизоды «остроумными, непредсказуемыми и… более чем удовлетворительными», критик посчитал побочные сюжетные линии «излишне замысловатыми», даже запутанными, и «кажется, что тайна человека в космическом скафандре больше никого не интересует, всё внимание [сосредоточено] на мимолётных событиях». Также он нашёл сюжеты эпизодов «Ночные кошмары», «Девочка, которая ждала» и «Комплекс Бога» слишком похожими.

В своём обзоре всего сезона Йен Берримен из SFX был настроен более критически, дав ему три с половиной звезды из пяти. В первую очередь критику не понравилась сюжетная арка сезона, которую он нашёл излишне сложной, неудовлетворительной и не дающей необходимого «эмоционального отклика». По мнению Андерс сезон в целом пострадал из-за того, что персонажи Ривер и Эми были показаны неправдоподобно. Издание Digital Spy поставило «Доктора Кто» на восьмое место в списке самых лучших шоу 2011 года, отметив, что сезон был «чем-то вроде ассорти», включающим эпизоды переменного качества, и похвалив работу актёров: «Мэтт Смит работал на пике своих возможностей — это легко, если уверен в том, что имеешь успех у зрителей — а Рори Уильямс в исполнении Артура Дарвилла уже на первом году в сериале сумел показать себя на уровне актёров основного состава». По мнению Гэвина Фулера, пишущего для The Daily Telegraph, финал сезона стал «неровным окончанием нестройного сезона, который всё время рисковал стать слишком сложным, но при этом оставался одним из самых творческих и уникальных сезонов на телевидении». Сезон также подвергся критике со стороны зрителей и прессы за то, что был «слишком страшным» для маленьких детей, «слишком сложным» и рискующим отпугнуть случайных зрителей. Арнольд Т. Блюмбург из IGN заявил, что шестой сезон «вызвал у поклонников смешанные чувства», и по его мнению «шоу никогда не имело столь неровно написанный сценарий и никогда настолько не дистанцировалось в плане эмоций».

Награды и номинации 
В 2011 году спецвыпуск «Рождественская песнь» был номинирован на премию «Хьюго» за лучшую постановку (краткая форма), но проиграл финальной дилогии пятого сезона «Пандорика открывается» / «большой взрыв». В 2012 году на ту же премию были номинированы эпизоды «Жена Доктора», «Хороший человек идёт на войну» и «Девочка, которая ждала». В итоге победу одержала «Жена Доктора», которая в 2011 году также получила Премию имени Рэя Бредбери.

На премию BAFTA Cymru было номинировано сразу два эпизода шестого сезона: «Свадьба Ривер Сонг» была представлена в номинации «Лучший звуковой монтаж», а «Невозможный астронавт» — в номинации «Лучшая ТВ-драма». Обе серии не получили награду, однако связанная с событиями сезона игра «Пороховой заговор» из серии Doctor Who: The Adventure Games выиграла в номинации «Лучшая игра и цифровой контент». Сезон также был номинирован на премию «Сатурн» как лучший телесериал, ориентированный на молодую аудиторию. Шоураннер «Доктора Кто» Стивен Моффат был номинирован на премию Королевского общества работников телевидения в категории «Лучший сценарист (драма)», но в итоге премию получил Питер Боукер, работавший над телефильмом «Эрик и Эрни». Кроме того Карен Гиллан была номинирована на канадскую премию Constallation Awards 2011 года в категории «Лучшая актёрская игра актрисы в эпизоде научно-фантастического сериала» за эпизод «Девочка, которая ждала». На тут же премию номинировался «Доктор Кто» как «лучший научно-фантастический сериал». Гиллан и Мэтт Смит получили номинации на премию TV Choice Awards 2012 как лучшие актёр и актриса, а «Доктор Кто» — как лучшая семейная драма.

Саундтрек 
 
19 декабря 2011 года лейбл Silva Screen Records выпустил саундтрек к шестому сезону сезону, включающий многие треки из серий начиная с «Невозможного астронавта» и кончая «Свадьбой Ривер Сонг». Музыка, прозвучавшая в эпизоде «Рождественская песнь», вышла отдельным диском.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Сезоны телесериала «Доктор Кто»
Эпизоды с Одиннадцатым Доктором
Списки:Доктор Кто
Телесезоны 2011 года